Фрэнсис (Фрэнк) Жардин Белл (; , , Канада — , Окленд, Калифорния, США) — шестой губернатор штата Невада в период с 1890 по 1891 год, член Республиканской партии США.

Родился в Торонто. Первый губернатор Невады иностранного происхождения. В 1858 году Белл приезжает в Неваду для осуществления надзора за строительством государственной трансконтинентальной телеграфной линии и работает на этом участке вплоть до 1860 года. Позднее Белл поступил на службу телеграфным оператором и был одним из тех, кто телеграфировал в Вашингтон (округ Колумбия) первую Конституцию штата Невада.

В 1889 году Белл был назначен вице-губернатором Невады при губернаторе Чарльзе Стивенсоне, а с 1 сентября 1890 года исполнял обязанности губернатора штата после подписания Стивенсоном свидетельства о его инвалидности. Фрэнк Белл не стал баллотироваться на губернаторский пост и исполнял обязанности вплоть до инаугурации следующего губернатора штата Розуэлла Кейеса Колкорда.

Скончался 13 февраля 1927 года в доме своей дочери.

Ссылки 
 Биография

Губернаторы Невады